Илья Леонтьевич Рабино́вич (11 (23) мая 1891, Санкт-Петербург — 23 апреля 1942, Киров) — российский и советский шахматист, мастер (1914). Чемпион СССР (1934/35), чемпион Петрограда (1920), трёхкратный чемпион Ленинграда (1925, 1928, 1940). Шахматный теоретик, литератор, журналист. Вёл шахматный отдел в газете «Ленинградская правда». По образованию — преподаватель математики.

20 июля 1924 года в Ленинграде на Дворцовой площади Илья Рабинович сразился с Петром Романовским в «живые шахматы». Белыми фигурами были матросы ВМФ, чёрными — бойцы Красной Армии.

Умер от дистрофии (был эвакуирован из блокадного Ленинграда).

Основные спортивные результаты

Книги 
 Эндшпиль : Заключительная стадия шахматной партии : Пособие для инструкторов и самообразования. Ленинград : Прибой, [1927]. 326 с. 2-е изд. Москва; Ленинград : Физкультура и туризм, 1938. 468 с.
 Дебют : Начало шахматной партии : Пособие для инструкторов и самообразования. Москва; Ленинград : Огиз — Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. 281, [2] с.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Имена в истории шахмат. (К столетию со дня рождения И. Рабиновича) // «64 — Шахматное обозрение». — 1991. — № 13. — С. 16—18.

Ссылки 
 Биография Ильи Рабиновича на сайте ФШР

Шахматисты России
Шахматисты России (по 1917)
Шахматисты СССР
Шахматные теоретики
Чемпионы СССР по шахматам
Жертвы блокады Ленинграда